Михаи́л Сине́льников: Синельников, Михаил Ильич (1913—1942) — Герой Советского Союза.
 Синельников, Михаил Исаакович (род. 1946) — русский поэт, критик и переводчик.
 Синельников, Михаил Хананович (1933—1994) — советский и российский литературный критик.